Klubowe Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej mężczyzn 2011 (oficjalna nazwa: 2011 Men’s African Club Championship) - 30. sezon Klubowych Mistrzostw Afryki rozgrywanych od 1980 roku, organizowanych przez Afrykańską Konfederację Piłki Siatkowej (CAVB) dla 16 męskich klubowych zespołów siatkarskich z Afryki.

Hala sportowa

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

|- style="background: #ccffcc;"
|1
|style="text-align: left;"| Al-Ahly Kair
|6
|3
|3
|0
|225
|119	
|1.891	
|9
|0
|MAX
|- style="background: #ccffcc;"
|2
|style="text-align: left;"| National University
|5
|3
|2
|1
|226
|194	
|1.165	
|6	
|4	
|1.500
|- style="background: #ffff99;"
|3
|style="text-align: left;"| Al Nahda
|4
|3
|1
|2
|185	
|244	
|0.758	
|4	
|6	
|0.667
|- style="background: #ffff99;"
|4
|style="text-align: left;"| Redskins
|3
|3
|0
|3
|154	
|233	
|0.661	
|0	
|9	
|0.000

Wyniki

Grupa B 
Tabela

|- style="background: #ccffcc;"
|1
|style="text-align: left;"| Kenya Prisons
|6
|3
|3
|0
|245	
|193	
|1.269	
|9	
|1	
|9.000
|- style="background: #ccffcc;"
|2
|style="text-align: left;"| Port de Douala
|5
|3
|2
|1
|252	
|234	
|1.077	
|7	
|4	
|1.750
|- style="background: #ffff99;"
|3
|style="text-align: left;"| Inter Club
|4
|3
|1
|2
|208
|227	
|0.916
|4	
|6	
|0.667
|- style="background: #ffff99;"
|4
|style="text-align: left;"| Daim Hamad
|3
|3
|0
|3
|174
|225	
|0.773
|0	
|9	
|0.000

Wyniki

Grupa C 
Tabela

|- style="background: #ccffcc;"
|1
|style="text-align: left;"| El Geish
|6
|3
|3
|0
|225	
|150	
|1.500
|9	
|0	
|MAX
|- style="background: #ccffcc;"
|2
|style="text-align: left;"| Setif 
|5
|3
|2
|1
|210	
|177	
|1.186	
|6	
|3	
|2.000
|- style="background: #ffff99;"
|3
|style="text-align: left;"| Rukinzo
|4
|3
|1
|2
|208	
|232	
|0.897	
|3	
|7	
|0.429
|- style="background: #ffff99;"
|4
|style="text-align: left;"| Al Saggana
|3
|3
|0
|3
|156	
|242	
|0.653	
|1	
|9	
|0.111

Wyniki

Grupa D 
Tabela

|- style="background: #ccffcc;"
|1
|style="text-align: left;"| Blida
|5
|3
|2
|1
|286	
|262	
|1.092	
|7	
|3	
|1.750
|- style="background: #ccffcc;"
|2
|style="text-align: left;"| FAP 
|5
|3
|2
|1
|306	
|307	
|0.997	
|7	
|6	
|1.167
|- style="background: #ffff99;"
|3
|style="text-align: left;"| GSU
|4
|3
|1
|2
|286	
|292	
|0.979	
|6	
|7	
|0.857
|- style="background: #ffff99;"
|4
|style="text-align: left;"| Sunshins Boys
|4
|3
|1
|2
|275	
|292	
|0.942	
|5	
|8	
|0.625

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-8

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Mecze o miejsca 5-8

Drabinka

Play-off 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 9-16

Drabinka

Ćwierćfinały 9-16

Play-off 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 13-16

Drabinka

Play-off 13-16

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
Rozgrywki klubowe w piłce siatkowej
2011 w Egipcie
Piłka siatkowa w Egipcie